Acanthopteroctetidae é uma pequena família de insectos da ordem Lepidoptera, constituida apenas por cinco espécies.

Três espécies residem no Oeste dos Estados Unidos e outra pode ser encontrada na Crimeia.

Os elementos desta famílias são caracterizados por terem falta de ocelos e de pares de palpos labiais segmentados.

Género Acanthopteroctetes
Acanthopteroctetes aurulenta, Davis 1984
Acanthopteroctetes bimaculata, Davis 1969
Acanthopteroctetes tripunctata, Braun 1921
Acanthopteroctetes unifascia, Davis 1978
Género Catapterix
Catapterix crimaea, Zagulajev & Sinev 1988

Referências
 Davis, D. R. (1978). A revision of the North American moths of the superfamily Eriocranioidea with the proposal of a new family, Acanthopteroctetidae (Lepidoptera). Smithsonian Contributions to Zoology, 251: 1-131.
 Kristensen, N.P. (1999). The homoneurous Glossata. Cap. 5, pp. 51–64 in Kristensen, N.P. (Ed.). Lepidoptera, Moths and Butterflies. Volume 1: Evolution, Systematics, and Biogeography. Handbuch der Zoologie. Eine Naturgeschichte der Stämme des Tierreiches / Handbook of Zoology. A Natural History of the phyla of the Animal Kingdom. Band / Volume IV Arthropoda: Insecta Teilband / Part 35: 491 pp. Walter de Gruyter, Berlín, Nueva York.
 Nielsen, E. S. and Kristensen, N. P. (1996). The Australian moth family Lophocoronidae and the basal phylogeny of the Lepidoptera Glossata. Invertebrate Taxonomy, 10: 1199-1302.Abstract
 Kristensen, N. P. and Skalski, A.W. (1999). Phylogeny a nd paleontology. pp. 7–25 in: Lepidoptera: Moths and Butterflies. 1. Evolution, Systematics, and Biogeography. Handbook of Zoology Vol. IV, Part 35. N. P. Kristensen, ed. De Gruyter, Berlín y Nueva York.
 Minet, J. (2002). Proposal of an infraordinal name for the Acanthopteroctetidae (Lepidoptera). Bulletin de la Société entomologique de France, 107 (3) 222. [Infraorden Acanthoctesia].
 Sinev, S.Y. (1988). Posición sistemática de los catapterígidos (Lepidoptera) y el problema de la naturalidad del grupo Heteroneura. Entomologicheskoe Obozrenie, 67: 602-614. En ruso [ver Entomological Review (1990) 69: 1-14 para una traducción en inglés].
 Wiegmann, B.M., Regier, J.C. and Mitter, C. (2002). Combined molecular and morphological evidence on the phylogeny of the earliest lepidopteran lineages. Zoologica Scripta, 31 (1): 67-81. doi:10.1046/j.0300-3256.2001.00091.x
 Zagulajev, A.K.; Sinev S.Y. (1988). Catapterigidae fam. n. - una nueva familia de lepidópteros inferiores (Lepidoptera, Dacnonypha). Entomologicheskoe Obozrenie, 68: 35-43. En ruso [ver Entomological Review (1989) 68: 35-43 para una traducción en inglés].
 Zagulajev, A.K. (1992). Nuevos y pequeños microlepidópteros conocidos (Lepidoptera: Incurvariidae, Tineidae, Psychidae, Alucitidae) en la fauna de la URSS. Entomologicheskoe Obozrenie, 71: 105-120. [Em russo].

Lepidoptera